Metelinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metelinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Metelinsaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar